Il doppio  del Malaysian Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Alexander Peya e Bruno Soares erano i detentori del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

Eric Butorac e Raven Klaasen hanno sconfitto in finale Pablo Cuevas e Horacio Zeballos per 6-2, 6-4.

Teste di serie

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (primo turno) 
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)

  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno)
  Treat Huey /  Dominic Inglot (quarti di finale)

Wildcard

  Pablo Carreño-Busta /  Mohd Assri Merzuki  (primo turno)

  Yuki Bhambri /  Syed Mohd Agil Syed Naguib  (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Malaysian Open 2013
ATP World Tour 2013